Анастасия Сергеевна Лысенко (; род. 2 декабря 1995 года) — украинская тяжелоатлетка, многократный серебряный призёр чемпионатов Европы. Чемпионка Европы среди юниоров 2014 года. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Карьера 
В 2014 году стала чемпионкой Европы среди юниоров. Выступала в весовой категории свыше 75 кг, взяв вес в сумме двоеборья 265 кг. 

В 2015 году на континентальном первенстве в Тбилиси завоевала серебряную медаль установив в весовой категории свыше 75 кг итоговый результат в сумме двух упражнений 280 кг. На чемпионате мира 2015 года была 14-й. 

В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла итоговое 10-е место установив итоговый результат в сумме двух упражнений 263 кг.

В 2017 году на чемпионате Европы в Сплите завоевала вторую свою серебряную медаль установив итоговый вес 277 кг. 

На чемпионате мира в 2018 году в Туркмении в весовой категории свыше 87 кг стала восьмой, вес штанги по сумме двух упражнений был равен 267 кг.

На чемпионате Европы 2019 года, в Батуми, украинская спортсменка по сумме двух упражнений стала в третий раз серебряной медалисткой, сумев зафиксировать результат 268 кг. В упражнении рывок она завоевала малую серебряную медаль (120 кг), также в упражнении толчок завоевала малую серебряную медаль, продемонстрировав результат на штанге 148 кг.

В апреле 2021 года на Чемпионате Европы в Москве, украинская тяжёлоатлетка в олимпийской весовой категории свыше 87 кг, с результатом 252 килограмма стала серебряным призёром. В упражнении "рывок" с весом 116 кг, а также в упражнении "толчок" с весом 136 кг она завоевала малые серебряные медали.

Достижения 
Чемпионат Европы

Источники

Ссылки 
 Анастасия Лисенко на сайте IWF

Тяжелоатлеты Украины
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года